Ши́пшев — фамилия.

Известные носители:
 Шипшев, Темирхан Актолович (1830 — ок. 1904) — генерал-лейтенант русской армии.
 Шипшев, Тимур Каральбиевич (род. 1970) — советский и российский футболист, тренер.